Camarena de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camarena de la Sierra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Camarena de la Sierra (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar